Primož Urh-Zupan (ur. 22 stycznia 1983) – słoweński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1999/2000, kiedy zajął 49. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. 

Startował na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Ramsau i Lahti, ale bez sukcesów.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1999  Ramsau – 21. miejsce (normalna skocznia)
 2001  Lahti – 30. miejsce (duża skocznia)

 Drużynowo
 2001  Lahti – 5. miejsce (duża skocznia), 6. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 30. miejsce
 2001  Karpacz – 8. miejsce

 Drużynowo
 1999  Saalfelden am Steinernen Meer – 4. miejsce
 2001  Karpacz – 4. miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Engelberg – 3 stycznia 1999 (1. miejsce)
  Bad Goisern – 10 stycznia 1999 (1. miejsce)
  Velenje – 25 czerwca 1999 (3. miejsce)
  Zakopane – 14 sierpnia 1999 (3. miejsce)
  Velenje – 7 lipca 2001 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983